Цесаревич Николай — титул и имя, которое носили престолонаследники в Российской империи:

 Цесаревич Николай — Николай Александрович (1843—1865), сын Александра II, цесаревич с момента восшествия Александра II на престол 18 февраля (2 марта) 1855 года до своей смерти 12 (24) апреля 1865 года.
 Цесаревич Николай — Николай II Александрович (1868—1918), сын Александра III, цесаревич с момента восшествия Александра III на престол 1 (13) марта 1881 года до своего восшествия на престол как император Николай II 20 октября (1 ноября) 1894 года.